«Isla (de) San Andrés» puede referirse a:

Geografía 
 Isla de San Andrés, en Almería, España.
 Isla de San Andrés, en San Andrés y Providencia, Colombia.